Pak 40 () — німецька 75-мм протитанкова гармата періоду Другої світової війни, основна гармата цього класу в Вермахті. Головним призначенням гармати була боротьба з танками і бронемашинами, проте, досить великий калібр та наявність в її боєкомплекті осколково-фугасного снаряда дозволяли використовувати гармату для придушення вогневих точок, руйнування різних перешкод легкого типу і для знищення живої сили противника.

Посилання 

 Озброєння Німеччини 1935—1945 рр.  
 7.5cm Pak 40  
 Солдат  
 Achtung Panzer! 
 7.5 cm PaK-40 Anti-Tank Gun
 PaK-40 (PanzerAbwehrKanone 40) Towed Anti-Tank Gun 
 7.5 cm PaK 40 Anti-Tank Gun 
 75-мм противотанковая пушка PaK-40 обр. 1939 г.
 Intelligence report on Pak 40 at Lonesentry.com 
 Panzerworld.net 
 Model Book German 7,5 cm Anti-tank Gun Pak 40

Література 
 Engelmann, Joachim and Scheibert, Horst. Deutsche Artillerie 1934—1945: Eine Dokumentation in Text, Skizzen und Bildern: Ausrüstung, Gliederung, Ausbildung, Führung, Einsatz. Limburg/Lahn, Germany: C. A. Starke, 1974
 Gander, Terry and Chamberlain, Peter. Weapons of the Third Reich: An Encyclopedic Survey of All Small Arms, Artillery and Special Weapons of the German Land Forces 1939—1945. New York: Doubleday, 1979 ISBN 0-385-15090-3
 Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997 ISBN 1-85367-480-X
 Широкорад А., «Бог войны Третьего Рейха», АСТ, Транзиткнига, 2003

Відео 
 7.5 cm Pak 40
 pak 40 The Battle

Артилерія Другої світової війни
Гармати Німеччини
Протитанкові гармати
Артилерія калібру 75 мм
Зброя вермахту
Артилерія війни у В'єтнамі